Серик Сакбалдиевич Абденов (; род. 15 января 1977, Каркаралинск, Карагандинская область, Казахская ССР, СССР) — казахстанский политический деятель, министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан с сентября 2012 по июнь 2013 года.

Биография 

Семейное положение, родственные связи:
 Жена: Абденова Карлыгаш Алимовна (1976 г. р.)
 Дети: дочери — Абденова Аруна Сериковна (2000 г. р.), Абденова Адина Сериковна (2005 г. р.)

Должности:
 Главный специалист управления регистрации нормативных правовых актов Министерства юстиции Республики Казахстан (07.1998-03.2000).
 Начальник отдела юридической экспертизы, начальник управления контроля и документооборота, заместитель руководителя аппарата Министерстве иностранных дел Республики Казахстан (03.2000-09.2003).
 Заместитель директора ТОО «Global Billing Systems» (10.2003-03.2004).
 Консультант-советник директора ТОО «УПТК-ЦС» (03.2004-10.2004).
 Заместитель директора Департамента, директор Департамента занятости населения и государственного контроля за соблюдением законодательства о труде и охране труда МТСЗН РК (10.2004-11.2007);
 Вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (17.11.2007-11.03.2009);
 Заместитель акима Восточно-Казахстанской области (с 03.2009);
 Первый заместитель акима Восточно-Казахстанской области (11.2009-09.2012);
 Министр труда и социальной защиты населения РК (09.2012 — 06.2013). Освобождён от должности Указом Президента Республики Казахстан от 10 июня 2013 года.
 Советник председателя правления, управляющий директор Национальной компании «КазМунайГаз» (с 2013 г.);
 Вице-президент АО НК «КазМунайГаз» (с 2016 г.).
 Член совета директоров компании «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (с декабря 2016 г.).

Образование, специальность (квалификация), лицензии:
 Казахский институт правоведения и международных отношений (1994—1998), квалификация: «Юрист», специальность: «Правоведение».
 Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза (2000—2004), экономист.

Награды 
 Орден Парасат (2009).
 Почётная грамота МТСЗН РК.
 Юбилейная медаль «Қазақстан Республикасы Парламентіне 10 жыл».

Факты 
 5 декабря 2009 г. помощник Серика Абденова, выбросился из окна туалета после кабинета своего начальника.
 26 апреля 2013 года на пресс-конференции был закидан яйцами. Кидавший яйца Андрей Цуканов был посажен на 7 суток.
 Абденов имеет зарплату в 600 тысяч тенге в месяц по состоянию на апрель 2013 года.
 В 2013 году его фраза «Потому что, потому что» стала интернет-мемом «Патамушта, патамушта» в казахстанском интернете.

Примечания

Ссылки 
 Серик Абденов освобождён от должности министра труда

Министры труда и социальной защиты Казахстана
Члены политического совета партии «Аманат»
Родившиеся 15 января
Политики по алфавиту